Take me in (album), een album uit 2009 van Roel van Velzen
 Take me in (single), een single van dit album